Hr.Ms. Willem van Ewijck (1937) een Nederlandse mijnenveger van de Jan van Amstelklasse.
 Hr.Ms. Willem van Ewijck (1940) een Nederlandse mijnenveger van de Jan van Amstelklasse.
 Hr.Ms. Van Ewijck (1950) een Nederlands fregat van de Van Amstelklasse.